«Эш про́тив злове́щих мертвецо́в» () — американский телесериал в жанре комедии ужасов, премьера которого состоялась на телеканале Starz 31 октября 2015 года. Сериал входит во франшизу «зловещих мертвецов». Его создателями, как и трилогии фильмов, являются братья Сэм и Айван Рэйми, а также Том Спезиали. В заглавной роли Эша Уильямса — Брюс Кэмпбелл. Сюжет сериала учитывает историю «Армии тьмы», однако из-за проблем с авторскими правами события фильма упоминаются только во втором сезоне. 7 октября 2016 года канал Starz продлил телесериал на третий сезон, премьера которого состоялась 25 февраля 2018 года. 20 апреля 2018 года стало известно о закрытии сериала после третьего сезона.

Премьера всех сезонов на российском телевидении — 3, 4 и 5 января 2020 года на телеканале «Настоящее страшное телевидение».

Сюжет

Первый сезон 

Проходит 30 лет после событий трилогии, Эш Уильямс проживает в маленьком городке, в своем трейлере, работает в обычном супермаркете. Эш отправляется в бар, где встречает девушку, после чего они напиваются и приезжают к нему домой. Эш читает заклинание из Некрономикона и пробуждает зло.
На следующий день Эш замечает странности, ему мерещится, что соседка превращается в демона.

Он решает уехать из города и приходит в магазин за зарплатой, но начальник заставляет его отработать целый день. Эш решает поговорить со своим сотрудником Пабло, он говорит ему о событиях в той зловещей хижине, где когда-то лишился своей девушки и своей руки. Пабло знакомит Эша с Келли, новенькой работницей и его подругой. Эш приезжает в свой трейлер, вслед за ним приезжают Пабло и Келли, но на них нападает одержимый дедайтами садовник. Эш убивает его из дробовика. На Эша нападает одержимая соседка, которую он убивает бензопилой. Келли просит Эша отдать ей книгу зла, так как думает, что её мать Сьюзи захватили темные силы и теперь её отцу грозит опасность, но Эш не соглашается. Келли решает похитить книгу и едет домой, Эш и Пабло идут за ней. Одержимая Сьюзи убивает отца Келли, и Эшу приходится её убить. Келли решает отправиться вместе с Эшем и Пабло к одному продавцу антиквариата, который может прочесть книгу. Продавец решает призвать демона, чтобы спросить его, как можно избавиться от зла из книги. Но демон выходит из-под контроля и убивает продавца. Чтобы найти ответы, герои решают отправиться к дяде Пабло — Брухо. Он советует Эшу похоронить книгу там, где он начал свой путь борца с демонами. Демон, которого призвал продавец, вселяется в Келли, затем убивает Брухо. Эша преследует сотрудник полиции Аманда Фишер, чьего напарника убила одержимая дедайтами девушка, в присутствии которой Эш и читал Некрономикон. Аманда находит Эша и арестовывает его, на них нападают одержимые дедайтами, но Эш убивает их, и Аманда решает присоединиться к ним.

Тем временем их преследует женщина по имени Руби Ноуби, у неё есть отрубленная рука Эша. Эш, Пабло, Келли и Аманда приходят к той самой хижине и обнаруживают, что рука прибыла в хижину и отрастила тело. «Злой Эш» нападает на Аманду и убивает её, после нападает на самого Эша, но тот расчленяет его. Одержимая демонами Аманда нападает на троицу, но их спасает Руби. Она говорит, что хоронить книгу бесполезно и предлагает в ходе обряда срезать лицо с книги. Эш соглашается на это. Руби заявляет, что это она написала книгу зла. Руби вместе с Пабло отправляется в подвал, её план состоит в том, чтобы через тело Пабло выпустить своих детей. Эш ранит Руби, но она предлагает сделку: Эш, Пабло и Келли отправляются в город Джексонвилл (в молодости Эш мечтал туда съездить), а она будет контролировать зло. Эш соглашается.

Второй сезон 
Эшу недолго удаётся наслаждаться выбитым у его врагов перемирием. Зло врывается на его вечеринку, превратив большую часть гостей в дедайтов. В итоге ему приходится вернуться в родной город Элк-Гров штата Мичиган. Как оказалось, Руби не просто автор Некрономикона: она также была одной из так называемых Тёмных, но предала их, и теперь они жаждут расправы над ней, а единственный, кто может им помешать, — это, конечно же, Эш. Проблема ещё и в том, что в родном городе Эш имеет не самую добрую славу из-за событий тридцатилетней давности, поэтому обыватели сторонятся его, особенно когда с его появлением в городе опять начинают погибать люди. Так, зло, вселившись в автомобиль Эша, убивает его отца, с которым Эш только-только примирился, затем возвращается его сестра Шерил, погибшая в первом фильме, и убивает старого приятеля Эша. Наконец, злые силы упекают Эша в психиатрическую больницу и пытаются внушить ему, что всё происходящее с ним — это его психическое заболевание. Келли и Пабло спасают Эша, но при этом погибает Пабло. Тогда Эш и Келли, объединившись с Руби, решаются на отчаянный шаг — они перемещаются в 1980 год, чтобы не дать профессору Ноуби изучить Некрономикон. Отчасти их миссия заканчивается успехом. Эш убивает демоническую жену профессора, которая была заперта им в подвале, возвращает правую руку и оживляет Пабло, но из-за вмешательства Тёмного по имени Баал и Руби этого времени опять остаётся без руки. Кроме того, молодая Руби убивает себя старую, а также пытавшегося сбежать с Некрономиконом профессора. Приложив огромные усилия, Эш и его товарищи побеждают Кейна, разрушают проклятую хижину и возвращаются в своё время, где их чествуют как героев. Здесь за ними следит Руби. А позже некие подростки опять находят Некрономикон.

Третий сезон 
Некоторое время спустя Эш, пользуясь своей славой, открывает в Элк-Грове хозяйственный универмаг. Пабло ему помогает, а Келли работает официанткой в другом городе. Здесь же выясняется, что у Эша есть дочь Бренди, от одной из его многочисленных любовниц. Помимо этого, он же ещё и почётный донор спермы в городе. Весь этот ритм спокойной жизни нарушается, когда Некрономикон попадает в руки журналистов. Во время репортажа ведущий опрометчиво произносит заклинание, тем самым погубив всех членов съёмочной группы, а его самого убивает Руби. Цель у этой Руби более серьёзная, она должна не только устранить Эша, но и не дать появиться его потомству. Также она должна вывести в мир живых свою сестру Каю. Эш тем временем пытается наладить отношения со своей обретённой дочерью, которая совсем не в восторге, что её отец мало того что известен как маньяк, так ещё и болван. Тем временем зло снова бесчинствует на улицах города. Погибает мама Бренди, Эш ухитряется устроить переполох на её похоронах, затем вернулся из мёртвых отец Эша, которого последний вынужден убить на глазах у Бренди. Тем временем Руби под видом школьного психолога пытается настроить Бренди против отца, а заодно растит демонического ребёнка, который вскоре вырастает в копию Эша. Пока Эш и Пабло пытаются решить, что делать, к ним присоединяется Келли, которая привозит с собой кандарский кинжал и незнакомца, который представляется шумерским рыцарем и говорит, что его орден считает Эша избранным. Позже к Эшу приходит призрак его отца, который признаётся, что случайно убил одного такого «рыцаря» и сбросил его труп в подвал магазина. Эш, удивлённый, что в его магазине, оказывается, есть подвал, спускается туда и находит труп рыцаря и вырванные страницы Некрономикона. Тем временем Келли и рыцарь ищут Руби, чтобы покончить с ней, но на них нападают дедайты и рыцарь погибает. Эш тоже решает разобраться с Руби и оставив Бренди под охраной Келли отправляется её искать. Вскоре на них нападает одержимый демоном Пабло, которого девушкам с трудом удаётся одолеть и вернуть в норму. После чего появляются ещё шумерские рыцари. Они объясняют Эшу, что в его подвале оказывается портал из загробного мира, а открыть его может Пабло, на теле которого в прошлом сезоне отпечатались некоторые главы Некрономикона. Вся компания едет в магазин Эша, так как рыцари рассчитывают победить Тёмных в их логове. Пабло смог открыть портал, но рыцари не справились и погибли, войдя туда. Тем временем выращенный Руби двойник Эша идёт на школьный бал и устраивает там переполох. Келли в одиночку пытается победить Руби, но та убивает её кандарским кинжалом, а в её тело вселяет Каю. Эш спешит в школу, где его двойник уже успел перебить многих учеников. Бренди, видя это снова сомневается в отце, пока двойник и оригинал не сходятся в схватке. В итоге Эш побеждает двойника. Раздосадованная Руби пытается убить его, но Бренди попадает под удар, заслонив его собой. Эш, не желая мириться с потерей дочери, заставляет Пабло убить себя и попадает в загробный мир. Ему удаётся вернуться самому и вернуть Бренди в мир живых, но Келли приходится оставить в загробном мире, пока в её теле Кая. Воскреснув, Эш, Пабло и Бренди отправляются к Руби, а в это время Тёмные прорвались в мир живых, земля подвергается нападению нечисти со всех сторон, причём чудовища от сопротивления людей становятся только сильнее. Эш отправляет Бренди вместе с Пабло и воскрешённой Келли в безопасное место, а сам остаётся, чтобы дать Тёмным бой.

В ролях

Основной состав 
 Брюс Кэмпбелл — Эшли Джей Уильямс, главный герой сериала, единственный выживший из хижины, куда 30 лет назад он отправился с друзьями, прочтя текст из Некрономикона и убил их, после превращения в дедайтов.
  — Пабло Симон Боливар, работник магазина S-Mart, коллега Эша.
 Дана Делоренцо — Келли Максвелл, работник магазина S-Mart, коллега Эша.
 Джилл Мари Джонс — Аманда Фишер, обычный полицейский детектив.
 Люси Лоулесс — Руби Ноуби, сестра Энни из второго фильма, дочь профессора Ноуби и его жены Генриетты, бывшая демоническая жена Баала, написавшая Некрономикон Экс Мортис.
 Мишель Хёрд — Линда Бэйтс-Эмери, школьная подружка Эша, жена шерифа Томаса Эмери, мать Лэйси.
 Тед Рэйми — Чет Камински, старый друг Эша по школе.
 Пепи Сонуга — Лэйси Эмери, 21-летняя дочь Томаса и Линды.
 Ариэль О’Нилл — Брэнди Барр, дочь Эша Уильямса и Кэндис Барр.
 Линдсэй Фаррис — Далтон, один из членов Шумерских рыцарей.

Второстепенный состав 
 Самара Уивинг — Хэзер, единственная выжившая из походной группы.
  — Брухо, дядя Пабло.
 Ли Мэйджорс — Брок Уильямс, отец Эша и Шерил.
  — Томас Эмери, муж Линды, отец Лэйси, над которым Эш любил издеваться в школе, шериф Эльк-Гроува.
  — Баал, демонический бывший муж Руби.
 Мими Роджерс — Сьюзи Максвелл, мать Келли, погибшая в автокатастрофе, дедайт.
 Дэмиен Гарви — мистер Ропер, начальник Эша, Пабло и Келли на работе.
 Марисса Стотт — Люси, татуировщица.
 Фил Пелетон — отец Келли.
 Сара Уэст — Таня, студентка профессора Ноуби.
 Бен Френшам — Элигос, демон, призванный Эшем из Некрономикона с целью узнать, как уничтожить зло.
 Келсон Хендерсон — Лионель Хавкинс, владелец библиотеки, который знает язык Некрономикона.
 Джереми Диллон (голос) — Эши-Слэши, кукла, на время овладевшая правой рукой Эша.
 Сиан Дэвис — Вивиан Джонсон, соседка Эша.
 Кармен Дункан — Лилиан Пендерграсс, учительница Эша по физкультуре, умершая от пневмонии, дедайт.
 Ребекка Фаррелл — Линда, бывшая девушка Эша, погибшая в хижине 30 лет назад после превращения в дедайта.
 Эллен Сэндвайсс — Шерил Уильямс, младшая сестра Эша, ставшая первой жертвой мертвецов в хижине 30 лет назад.
  — профессор Рэймонд Ноуби, муж Генриетты, отец Руби.
  (нормальная форма) и Тед Рэйми (форма дедайта) — Генриетта Ноуби, жена профессора Ноуби, мать Руби.
 Элли Галл — Рэйчел Мэннинг, школьная подруга Брэнди.
 Катрина Хоббс — Кэндис Барр, жена Эша Уильямса, мать Брэнди.
 Эмилия Бёрнс — Зоя, одна из членов Шумерских рыцарей.
 Челси Престон-Крейфорд — Кайя, бывший член Шумерских рыцарей, демоница, помогавшая Руби отозвать «тёмных», некоторое время была в теле Келли.

Производство 
В 2014 году на фестивале San Diego Comic-Con International было объявлено, что режиссёр Сэм Рейми работает над сериалом о «зловещих мертвецах». Из-за нерешённых правовых вопросов в сериале не упоминаются третий фильм «Армия тьмы» и магазин «S-Mart», в котором работал Эш. В интервью Кэмбелл объяснил, что канал Starz был единственным, который позволил сделать сериал без ограничений по рейтингу.

Съёмки сериала начались весной 2015 в Новой Зеландии. Режиссёром первого эпизода стал Сэм Рейми. Следом было снято ещё 9 30-минутных серий. Первый видеоролик был продемонстрирован на фестивале Комик-Кон 11 июля 2015.

20 апреля 2018 года было объявлено о закрытии сериала после третьего сезона.

Трансляция 
45-минутный пилот был показан 31 октября 2015, в ночь на Хеллоуин. Через три дня сериал был продлён на второй сезон, премьера которого должна состояться 2 октября. Первый сезон вышел на Blu-ray 22 августа 2016.

В России сериал транслирует компания «Амедиа». Перевод и озвучивание выполнены как в собственном варианте, так и в варианте Дмитрия Пучкова. На телевидении в России сериал транслировал телеканал «Настоящее страшное телевидение».

Эпизоды

Отзывы критиков 
Критики остались довольны сериалом. По данным портала Rotten Tomatoes, 98 % рецензий на первый сезон были положительными, по данным Metacritic — 75 %. В России о первом сезоне сериала положительно отзывались издания Film.ru и «Мир фантастики». Рецензенты отметили отличный чёрный юмор и жестокость сериала и хорошую игру актёров, особенно Брюса Кэмпбелла.

Сериал номинирован на премию «Сатурн» за лучший сериал в жанре ужасов и лучшую мужскую роль (Брюс Кэмпбелл).

Награды и номинации

Музыка 
Композитор оригинальных фильмов Джозеф Лодука вернулся, чтобы написать музыку для сериала. Помимо оригинальных композиций в фильме использованы и другие музыкальные произведения.

Список песен, использованных в сериале.

Примечания

Ссылки 
 
 Сериал на сайте «Амедиа»

Зловещие мертвецы
Фильмы Сэма Рэйми
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Starz
Телесериалы ужаса
Телесериалы США, завершённые в 2018 году